Chicago Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chicago Peak (Colorado)	
 Chicago Peak (Kalifornien)	
 Chicago Peak (Montana)